Damsdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Damsdorf – frazione del comune di Kloster Lehnin (Brandeburgo)
 Damsdorf – località della frazione di Glienig del comune di Steinreich (Brandeburgo)